Die Bardsragujn chumb 2015/16 war die 24. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 1. August 2015 und endete am 22. Mai 2016.

Titelverteidiger war der FC Pjunik Jerewan. Der Tabellenletzte der letzten Saison, FC Ararat Jerewan, konnte wieder in der Klasse antreten, da es keinen Aufsteiger gab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015/16